Slobidka puede referirse a:

Slobidka, localidad del Raión de Kodyma en el óblast de Odesa (Ucrania).
Slobidka, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).